Antônio Maria — cronista, comentarista esportivo, poeta e compositor brasileiro
Antônio Maria (1968) — telenovela da TV Tupi, com Sérgio Cardoso (1968)
Antônio Maria (1985) — telenovela da TV Manchete (1985)
Padre Antônio Maria

Desambiguações de antropônimos